Bojourovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Божурово) :
Bojourovo, village bulgare de l'obchtina de Varbitsa, situé dans l'oblast de Choumen ;
Bojourovo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Bojourovo, village bulgare de l'obchtina de Koubrat, situé dans l'oblast de Razgrad.